Montesquiu kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Montesquieu-des-Albères, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,

Spanien 

 Montesquiu (kommun i Spanien), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar